Wolanów est le nom :
 de la gmina de Wolanów, dans le powiat de Radom, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Wolanów, chef-lieu de cette gmina
 du village de Wolanów, dans la voïvodie de Basse-Silésie